Беса (Кавая) — албанський футбольний клуб.
 Беса (Пеже) — футбольний клуб з Косово.